Tsavo är namnet för olika geografiska objekt:

 Tsavo, Kenya – en stad i Kenya
 Tsavofloden – en flod i Kenya i närheten av gränsen mot Tanzania
 Tsavo East nationalpark –  en nationalpark i Kenya
 Tsavo West nationalpark – en nationalpark i Kenya